Jean Anthelme Brillat-Savarin, een Frans rechter en culinair schrijver
 Brillat-Savarin (kaas), een Franse kaas, vernoemd naar Jean Anthelme Brillat-Savarin